Příjmení Benický nosí více osobností:

 Karol Benický (1940–2011) – český a slovenský fotograf
 Peter Benický (1603–1664) – slovenský básník